Набарангпур:

 Набарангпур — город в штате Орисса, Индия.
  Набарангпур — округ в штате Орисса, Индия.